Эйхенвальд — фамилия.

 Эйхенвальд, Антон Александрович (1875—1952) —  композитор, дирижёр, музыкальный этнограф, народный артист Башкирской АССР.
 Эйхенвальд, Александр Александрович (1863—1944) — русский физик.
 Эйхенвальд, Ида Ивановна (1842—1917) — русская арфистка.
 Эйхенвальд, Маргарита Александровна (1886—1948) — русская певица, солистка Большого театра.
 Эйхенвальд, Николай Александрович (1873—1934) — русский архитектор.